Příjmení Pacner nese více osobností:

 Karel Pacner (1936–2021) – český publicista, žurnalista a spisovatel
 Pavel Pacner (* 1976) – český římskokatolický kněz
 Stanislav Pacner (* 1969) – římskokatolický duchovní, teolog, biblista
 Václav Pacner (1917–1998) – český a československý politik